Molekulska formula -{C10H10O3}- se može odnositi na:

 3,4-(Metilendioksifenil)-1-propanon
 3,4-Metilendioksifenilpropan-2-on
 3-Acetil-6-metoksibenzaldehid
 Kalon
 Koniferil aldehid
 Melein